Баневич — польская фамилия:

 Баневич, Артур (; род. 1963) — польский писатель-фантаст.
 Баневич, Сергей Петрович (род. 1941) — русский композитор, заслуженный деятель искусств РСФСР.